Armeens voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Armeens voetbalelftal onder 18 (vrouwen)